Евге́ний Смирно́в:
 
 
 Смирнов, Евгений Владимирович (1947—2016) — советский и российский актёр.
 Смирнов, Евгений Владимирович (род. 1959) — народный художник РФ (2019).
 Смирнов, Евгений Кириллович (1937—2018) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Смирнов, Евгений Леонидович (1947—2003) — украинский писатель, народный депутат Украины.
 Смирнов, Евгений Михайлович (1941—2005) — профессор, кандидат педагогических наук.
 Смирнов, Евгений Сергеевич (1898—1977) — советский энтомолог, зоолог-энциклопедист.